Caleidoscoop, een visueel instrument
 Kaleidoscoop (Bradbury), een verhaal van Ray Bradbury (oorspronkelijke titel Kaleidoscope)
 Kaleidoscope (film), een Britse film uit 1966
 Kaleidoscope (televisiefilm), een televisiefilm uit 1990
 Kaleidoscope (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 2023 
 Kaleidoscope (Transatlantic), album van de progressieve rockband Transatlantic
 Kaleidoscope (Amerikaanse band), Amerikaanse band met psychedelische rock
 Kaleidoscope (Britse band), Britse band met psychedelische rock, later hernoemd naar Fairfield Parlour
 Kaleidoscope (Siouxsie and the Banshees), album van Siouxsie and the Banshees uit 1980
 Kaleidoscope (Tiësto), album van Tiësto uit 2009
 Kaleidoscope (Coldplay), een EP van Coldplay uit 2017